La First Division 1937-1938 è stata la 46ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 28 agosto 1937 e il 7 maggio 1938 e concluso con la vittoria dell', al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Tommy Lawton () con 38 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono saliti dalla Second Division il  e il .

Avvenimenti
Per la prima - e, finora, unica - volta nella storia del calcio inglese i campioni in carica retrocessero in Seconda Divisione: lo sfortunato record venne realizzato dal  a cui, tra l'altro, non bastò per salvarsi il miglior attacco del campionato e una differenza reti positiva.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie
Fonte:

Note

Voci correlate
Second Division 1937-1938
FA Cup 1937-1938

Collegamenti esterni

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937